Amadeu I de Clermont (Hauterives, Delfinat, segle XI - Bonnevaux, 1150), senyor d'Hauterives, venerat com a beat a l'Església catòlica i pare de Sant Amadeu de Lausana
 Amadeu I d'Espanya (Torí, 1845 - 1890), duc d'Aosta, escollit com a rei d'Espanya durant el Sexenni Revolucionari (1870-73)  
 Amadeu I de Savoia (? - 1051), comte de Savoia